Фененко — фамилия. Известные носители:

 Фененко, Тимофей — кошевой атаман Запорожской Сечи.
 Фененко, Вадим Михайлович (1893—1942) — штабс-капитан 4-го Финляндского стрелкового полка, Георгиевский кавалер.
 Фененко, Василий Иванович (1875—1931) — следователь по особо важным делам Киевского окружного суда.
 
 Фененко, Гавриил Александрович (1805 — после 1868) — судебный деятель Российской империи, действительный статский советник, председатель гродненской Палаты уголовного суда.
 Фененко, Михаил Яковлевич (1778—1841) — майор, участник Наполеоновских войн. Дед М. Я. Фененко-младшего.
 Фененко, Михаил Яковлевич (также Финенко; 1860—1918) — генерал-майор, герой Первой мировой войны. Георгиевский кавалер.
 

 Фененко, Наталия Александровна (урожденная Сухорукова; род. 1946) — российский филолог, профессор Воронежского государственного университета.

См. также 
 Фененки
 Финенко